Dupnica – jaskinia na Słowacji
 Dupnica – miasto w Bułgarii
 Dupnica – gmina w Bułgarii
 Dupnica – wzniesienie w Kluczach na Wyżynie Olkuskiej
 Dupnica – skaliste wzniesienie w Ryczowie na Wyżynie Częstochowskiej
 Dupnica – skały na wzniesieniu Dupnica w Ryczowie na Wyżynie Częstochowskiej

Inne 
 Marek Dupnica – bułgarski klub sportowy